Le nom dUSS Guardfish est porté par deux navires de l'United States Navy :
 l', sous-marin conventionnel de la classe Gato en service de 1942 à 1946 ;
 l', sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Thresher en service de 1966 à 1992.

Guardfish